Cette page homonymie recouvre les deux notions suivantes :
 Sergent d'armes hospitalier  est une fonction dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ;
 Sergent d'arme est un officier nommé par une assemblée délibérante, généralement législative, afin de maintenir l'ordre lors des rencontres.